Garrott Andrew Kuzzy (ur. 26 listopada 1982 w Minneapolis) – amerykański biegacz narciarski.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Garrott Kuzzy pojawił się 25 lutego 2001 roku w zawodach FIS Race w szwajcarskim Kippel, gdzie zajął 59. miejsce w biegu na 15 km technika dowolną. Nigdy nie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2008 roku Canmore, zajmując 30. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył cztery dni później w tej samej miejscowości, kiedy był dziewiąty w sprincie stylem dowolnym. Najlepsze wyniki w PŚ osiągnął w sezonie 2007/2008, kiedy zajął 92. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 2009 roku wystartował na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie w sprincie zajął 44. miejsce, a na dystansie 50 km techniką dowolną uplasował się jedną pozycję wyżej. Na rozgrywanych rok później igrzyskach olimpijskich w Vancouver zajął między innymi 47. miejsce w sprincie klasykiem oraz trzynaste w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 92.
 sezon 2008/2009: 177.
 sezon 2009/2010: 180.

Miejsca na podium 
Kuzzy nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS-ski.com

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Minneapolis